Гарольд Эрнест Робинсон (, 22 мая 1932 — 18 декабря 2020) — американский ботаник, биолог.

Биография 
Гарольд Эрнест Робинсон родился в 1932 году в городе Сиракьюс, Нью-Йорк.

В 1955 году Робинсон получил степень бакалавра в Университете Огайо, в 1957 году — степень магистра в Университете Теннесси, а в 1960 году — степень доктора философии в Университете Дьюка. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Научная деятельность 
Гарольд Эрнест Робинсон специализируется на мохообразных, водорослях и на семенных растениях.

Избранные научные работы 
 Rhyne, C. and H. Robinson. 1968. Struveopsis, a new genus of green algae. Phytologia 17: 467—472.
 Robinson, H. 1969, A Monograph of Foliar Anatomy of the Genera Connellia, Cottendorfia and Navia (Bromeliaceae). Washington.
 King, R. M., & H. Robinson. 1970. The new synantherology. Taxon 19: 6-11.
 King, R. M., and H. Robinson. 1970. Eupatorium, a composite genus of Arcto-Tertiary distribution. Taxon 19: 769—774.
 King, R. M., and H. Robinson 1970. Studies in the Eupatorieae (Compositae). XXV. A new genus Eupatoriadelphus. Phytologia 19: 431—432.
 King, R. M., & H. Robinson. 1970. New combinations in Ageratina. Phytologia 19: 208—229.
 Reed, C. F. and H. Robinson. 1971. Bryophytes of Monteverde, Costa Rica. Phytologia 21: 6-21.
 Terrell E. E., H. Robinson, 1974. Luziolinae, a new subtribe of oryzoid grasses. Bulletin of the Torrey Botanical Club 101: 235—235[ISI].
 King, R. M. & H. Robinson. 1975. Studies in the Eupatorieae (Asteraceae), CXXXIX. A new genus, Aristeguietia. — Phytologia 30: 217—220.
 Robinson H., 1978 Studies in the Heliantheae (Asteraceae). XII. Re-establishment of the genus Smallanthus. Phytologia 39: 47-47.
 Robinson H. 1978 — Compositae-Liabeae. 1978. 63 pp. Flora of Ecuador volume 8.
 Robinson H., 1980 Studies in the Heliantheae (Asteraceae). XXVI. New species of Ichthyothere. Phytologia 47: 128—128.
 Robinson H., 1981 A revision of the tribal and subtribal limits of the Heliantheae (Asteraceae). Smithsonian Contributions to Botany 51: 1-1.
 Robinson H., A. M. Powell, R. M. King, J. F. Weedin, 1981 Chromosome numbers in Compositae. XII. Heliantheae. Smithsonian Contribributions to Botany 52: 1-1.
 Bohlmann, F., Zdero, C., Grenz, M., Dhar, A.K., Robinson, H., King, R.M.. «Naturally occurring terpene derivatives .307. 5 diterpene and other constituents from 9 Baccharis species.» — Phytochemistry 20 281—286, 1981.
 Robinson H., 1983 Studies in the Heliantheae (Asteraceae). XXX. A new species of Ichthyothere from Cayenne. Phytologia 53: 388—388.
 
 Terrell, E.E., W.H. Lewis, H. Robinson, and J.W. Nowicke. 1986. Phylogenetic implications of diverse seed types, chromosome numbers, and pollen morphology in Houstonia (Rubiaceae) Amer. J. Bot. 73: 103—115.
 King, R.M. & Robinson, H. 1987. The genera of the Eupatorieae (Asteraceae). Monographs in systematic botany from the Missouri Botanical Garden 22: 1-581.
 Robinson, H. 1993. A review of the genus Critoniopsis in Central and South America (Vernonieae: Asteraceae) Proc. Biol. Soc. Wash. 106: 606—627.
 Robinson, H. 1993. Three new genera of Vernonieae from South America, Dasyandantha, Dasyanthina, and Quechualia. Proc. Biol. Soc. Wash. 106(4): 775—785.
 Robinson, H., & J. Cuatrecasas. 1993. New species of Pentacalia (Senecioneae: Asteraceae) from Ecuador, Peru, and Bolivia. Novon 3(3): 284—301.
 Robinson, H. 1994. Cololobus, Pseudopiptocarpha, and Trepadonia, three new genera from South America (Vernonieae: Asteraceae). Proc. Biol. Soc. Wash. 107(3): 557—568.
 Robinson, H. 1994. New combination in American Vernonieae (Asteraceae). Phytologia 76: 27-29.
 Robinson, H. 1995. New combinations and new species in American Vernonieae (Asteraceae). Phytologia 78(5): 384—399.
 Robinson, H. 1995. Two new species of Ichthyothere (Heliantheae: Asteraceae) from Ecuador and Peru. Sida 16(4): 731—736.
 Robinson, H. & V. Funk. 1995. Compositae of Ecuador I: Key to frequently collected genera. In: R. Valencia & H. Balslev (eds.) Estudios sobre diversidad y ecología de plantas, p. 65-75. PUCE, Quito.
 Robinson, H. 1997. New species of Aphanactis in Ecuador and Bolivia and new combinations in Selloa (Heliantheae: Asteraceae). Brittonia 49(1): 71-78.
 Robinson, H. 1997. New species of Aphanactis, Calea, Clibadium and Tridax (Heliantheae, Asteraceae) from Ecuador and Peru. Phytologia 82(1): 58-62.
 Robinson, H. 1997. New species of Archibaccharis and Baccharis from Bolivia and Peru (Asteraceae: Astereae). Biollania, Edición Esp. No. 6: 501—508.
 Robinson, H. 1997. New species of Ayapanopsis and Hebeclinum from South America (Asteraceae: Eupatorieae). Biollania, Edición Esp. No. 6: 509—514.
 Robinson, H. 1999[?]. New species and new combinations of Neotropical Eupatorieae (Asteraceae). Phytologia 84: 347—353.
 Robinson, H. 1999. Generic and subtribal classification of American Vernonieae. Smithson. Contr. Bot. 89: 1-116.
 Robinson, H. 1999[?]. New species and new combinations of Neotropical Eupatorieae (Asteraceae). Phytologia 84: 347—353.
 Robinson, H. 1999. Generic and subtribal classification of American Vernonieae. Smithson. Contr. Bot. 89: 1-116.

Примечания

Литература

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Harold Ernest Robinson

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Обладатели награды Эйсы Грея
Выпускники Университета Огайо
Выпускники Университета Теннесси
Выпускники университета Дьюка
Преподаватели Уоффордского колледжа